Suntionsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suntionsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Suntionsaari (ö i Birkaland), Sydvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar